Angela este un prenume feminin cu etimologie greacă  (din αγγελος, transliterat ángelos, tr. înger). Se poate referi la:

Angela Alupei, canotoare română
Angela Baciu-Moise, poetă, autoare de cărți pentru copii și publicistă din România
Angela Bidu-Vrănceanu, specialistă în semantică și lexicologie,
Angela Bogea, deputat român
Angela Buciu, politician român
Angela de Foligno, călugăriță catolică
Angela de Merici, a trăit prin secolul XV
Angela Felicia Botez, filozof român, 
Angela Furtună, scriitoare, poetă, publicistă și critic literar
Angela Gheorghiu, soprană română
Angela Kovács, actriță suedeză
Angela Lansbury, actriță engleză
Angela Leahu, politician din Republica Moldova
Angela Marinescu, pseudonimul unei poete românce
Angela Merkel, prima femeie- cancelar din istoria Germaniei
Angela Moldovan, cântăreață română de muzică populară
Angela Popa Brădean, pictoriță română, 
Angela Rusu, cântăreață română de muzică populară
Angela Similea, cântăreață română

Zile onomastice
4 ianuarie, 27 ianuarie, 31 mai

Vezi și 
Listă de zile onomastice 
Angel (dezambiguizare)